

Patronyme 

 Billy McCutcheon (1870-1949) est un joueur de rugby à XV international gallois.
 George Barr McCutcheon (1866-1928) est un écrivain américain.
 Laurent McCutcheon (1942-2019), militant québécois engagé dans la reconnaissance des droits des personnes LGBT.
 Martine McCutcheon (née en 1976) est une chanteuse et actrice britannique.
 Wallace McCutcheon (1858-1918) est un metteur en scène de théâtre et pionnier du cinéma américain.
 Wallace McCutcheon Jr. (1880-1928), réalisateur, acteur de cinéma et danseur américain.

 Shane McCutcheon est un personnage de la série télévisée The L Word.